Андрей Аджиус (; 12 августа 1986, Пьета, Мальта) — мальтийский футболист, защитник клуба «Хибернианс» и сборной Мальты.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник мальтийского футбола. В 2003 году сыграл два матч в чемпионате Мальты за клуб «Слима Уондерерс», после чего перешёл в сербский клуб «Земун» и провёл сезон в молодёжной команде клуба. Сезон 2004/05 провёл в итальянском любительском клубе «Атлетико Катания» из седьмой итальянской лиги. В 2005 году подписал контракт с клубом «Мессина», за который отыграл сезон в молодёжном чемпионате Италии. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2006/07, выступая на правах аренды за клуб Серии С, где провёл 15 матчей и забил 1 гол. После окончания аренды покинул «Мессину» и следующие несколько лет выступал за клубы четвёртой по значимости лиги «Игеа Виртус Барчеллона», «Кассино» и «Мельфи». Во второй части сезона 2010/11 играл в аренде за мальтийскую «Биркиркару», но затем вернулся в Италию, где подписал контракт с клубом третьей лиги «Латина». Сезон 2013/14 отыграл в клубах четвёртой лиги «Торрес» и «Априлия». Летом 2014 года Аджиус подписал контракт с мальтийским клубом «Хибернианс». В первый же сезон в новом клубе он стал чемпионом Мальты, а затем повторил достижение в сезоне 2016/17.

Карьера в сборной 
Впервые был вызван в сборную Мальты ещё в 2006 году, будучи игроком молодёжного состава итальянской «Мессины». Дебютировал за сборную 25 февраля 2006 года в рамках мальтийского международного турнира, отыграв весь матч против сборную Молдавии. С 2009 года стал твёрдым игроком основы. 

В 2018 году принял участие в 5 из 6 матчей Мальты в Лиги наций УЕФА и стал автором двух забитых голов, однако сборная заняла последнее место в своей группе, набрав 3 очка.

7 июня 2019 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 против Швеции впервые вышел на поле в качестве капитана сборной.

Достижения 
«Хибернианс»
 Чемпион Мальты (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Мальты: 2015

Ссылки 
 
 

Футболисты Мальты
Игроки сборной Мальты по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Мальты по футболу
Игроки ФК «Слима Уондерерс»
Игроки ФК «Мартина»
Игроки ФК «Игеа Виртус Барчеллона»
Игроки ФК «Кассино»
Игроки ФК «Мельфи»
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Латина»
Игроки ФК «Торрес»
Игроки ФК «Априлия»
Игроки ФК «Хибернианс»